''Se även: Lista över medaljörer i drakbåts-VM för landslag (ICF) för världsmästerskap arrangerade av International Canoe Federation.
Detta är en komplett lista över medaljörer i drakbåts-VM för landslag arrangerade av International Dragon Boat Federation (IDBF).

Medaljörer

Premier

Herrar

200m/250m

500m

1000m

2000m

Damer

200m/250m

500m

1000m

2000m

Mixed

200m/250m

500m

1000m

2000m

Referenser

Drak